Das Schönbusch Open 2017 war ein Damen-Tennisturnier in Aschaffenburg. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 18. bis 23. Juli 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Aschaffenburg